Bystřička může být:
 
název obce
 Bystřička – obec v okrese Vsetín

vodní tok
 Bystřička (přítok Ležáku) – levostranný přítok řeky Ležák (v horním toku Holetínka) v okrese Chrudim
 Bystřička (přítok Moštěnky) – levostranný přítok Moštěnky v okresech Kroměříž a Přerov
 Bystřička (přítok Načetínského potoka) – pravostranný přítok Načetínského potoka v okrese Chomutov
 Bystřička (přítok Vsetínské Bečvy) – pravostranný přítok Vsetínské Bečvy v okrese Vsetín

místní název vodního toku
 Bystřička – místní název pro horní tok Nivničky v okrese Uherské Hradiště
 Bystřička – místní název pro řeku Bystřici v Olomouci

vodní nádrž
 Vodní nádrž Bystřička – údolní nádrž na říčce Bystřičce v okrese Vsetín

podobné názvy
 Bystrička – obec v okrese Martin na Slovensku
 Bystrička (přítok Oravy) – potok na horní Oravě
 Bystrička (přítok Turce) – potok v dolním Turci

Související články 
 Bystřice